Ventosa (Alenquer), een plaats in de Portugese gemeente Alenquer
 Ventosa (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio La Rioja
 Ventosa (Santi Cosma e Damiano), een plaats in de Portugese gemeente Santi Cosma e Damiano
 Ventosa (Torres Vedras), een plaats in de Portugese gemeente Torres Vedras
 Ventosa (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho
 Ventosa (Vouzela), een plaats in de Portugese gemeente Vouzela